Crown Royal – whisky canadese nato alla fine degli anni trenta.
Crown Royal – album di studio dei Run DMC